Rochebrune kan syfta på:
 Rochebrune, Hautes-Alpes
 Rochebrune, Drôme